Asahina se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Yasuhiko Asahina
 Yasuhiko Jasuhiko Asahina